Fodbold i Danmark 2018-19 giver et hurtigt overblik over resultaterne i dansk fodbold i sæsonen 2018-19.

Herre

Superligaen

Grundspil

Mesterskabsslutspil

Nedrykningsslutspil

Europa League Playoff

Nedrykningsplayoff

1. division

2. division

Øst

Vest

Oprykningsspil

Nedrykningsspil

DBU Pokalen

Finalen

U/19

Liga

Division

U/17

Liga

Division

Kvinder

Elitedivisionen

Mesterskabsslutspil

Kvalifikationsrunden

1. division

DBU's Landspokalturnering

Finalen

Referencer 

Fodbold i Danmark efter sæson
Fodboldsæson 2018-19